Ертра, Ертра, Ертра (, ) — державний гімн Еритреї. Був офіційно затверджений у 1993 після проголошення незалежності. Слова склав Соломон Цехайе Беркі. Музику написали Ісаак Абрахам Мехарезгі та Текле Тесфаціон.

Текст гімну

Переклад на англійську мову 
Eritrea, Eritrea, Eritrea,
Her enemy decimated,
and her sacrifices vindicated by liberation.

Steadfast in her goal,
symbolizing endurance,
Eritrea, the pride of her oppressed people,
proved that the truth prevails.

Eritrea, Eritrea,
holds her rightful place in the world.

Dedication that led to liberation,
Will build up and make her green,
We shall honor her with progress,
We have a word to her to embellish.

Eritrea, Eritrea,
holds her rightful place in the world.

Див. також 
 Герб Еритреї
 Прапор Еритреї

Посилання 
 Запис гімну у форматі MIDI
 Запис гімну у форматі MP3 

Національні символи Еритреї
Еритрея
Еритрея
Музика Еритреї